Тадаксахак (), также дауссахак ( или ), — сонгайский язык, на котором говорят скотоводы-пастухи дауссахак в округе  на востоке области Гао, Мали.

Фонология, морфология глагола и лексика тадаксахака очень схожа с соседними туарегскими языками, тамашеком и тауллемметом.

Название 
Наиболее часто используется название тадаксахак (). Другие туарегские народы называют носителей языка дауссахак, Dăwsăhak. Французские колонизаторы переняли название и ныне допускается несколько вариантов написания слова (например,  или ).

Классификация 
Тадаксахак входит в состав  сонгайской семьи.

Лингвогеография и современное положение

Ареал и численность 

По оценке 2007 года, на тадаксахаке говорило 100 000 человек. Он распространён, в основном, в округе  на востоке области Гао на востоке Мали. На языке также говорят в приграничных населённых пунктах Нигера.

Лингвистическая характеристика

Фонетика и фонология

Гласные звуки 
Гласные звуки тадаксахака:

Согласные звуки 
Согласные звуки тадаксахака:

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список слов на тадаксахаке

Языки Мали
Языки Нигера
Нило-сахарские языки